

Persone
 Alois Mock – politico austriaco
 Hans Mock – calciatore austriaco
 Janet Mock – scrittrice, attivista, attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense

Altro
 Eberhard Mock – personaggio ideato scrittore polacco Marek Krajewski